Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Guillermo Vilas che hanno battuto in finale Željko Franulović e John Lloyd 6-2 4-6 6-1.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 1975